

Вулиця Гетьмана Петра Дорошенка 
 Вулиця Гетьмана Петра Дорошенка — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Гетьмана Петра Дорошенка — вулиця у Тернополі.

Вулиця Гетьмана Дорошенка 
 Вулиця Гетьмана Дорошенка — вулиця у Івано-Франківську.
 Вулиця Гетьмана Дорошенка — вулиця у Кам'янському.
 Вулиця Гетьмана Дорошенка — вулиця у Ковелі.
 Вулиця Гетьмана Дорошенка — вулиця у Лубнах.
 Вулиця Гетьмана Дорошенка — вулиця у Луцьку.
 Вулиця Гетьмана Дорошенка — вулиця у Любомлі.
 Вулиця Гетьмана Дорошенка — вулиця у Немирові.
 Вулиця Гетьмана Дорошенка — вулиця у Херсоні.
 Вулиця Гетьмана Дорошенка — вулиця у Чернівцях.

Вулиця Петра Дорошенка  
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Винниках.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Вишневому.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Городищі.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Дрогобичі.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Дубному.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Жовкві.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Заставній.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Зеленівці.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця в Золочеві Львівської області.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Іллінцях.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Києві.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Конотопі.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Корсуні-Шевченківському.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Кривому Розі.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Меденичях.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Мелітополі.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Мукачеві.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Надвірній.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Опішні.
Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Переяславі.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Покровську.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Полтаві.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Прилуках.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Рівному.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Сокалі.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Стрию.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Таращі.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Фастові.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Хирові.
Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Черкасах.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Чигирині.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Шепетівці.
 Вулиця Петра Дорошенка — вулиця у Яворові.

Вулиця Дорошенка 
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Барі.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Бердянську.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Березному.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Бориславі.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Борисполі.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Броварах.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Вовчанську.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Володимирі-Волинському.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Гвіздеці.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Глухові.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Городоці Львівської області.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Деражні.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Донецьку.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Дунаївцях.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Запоріжжі.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Збаражі.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Івано-Франковому.
 Вулиця Дорошенка — вулиця в Ізюмі.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Ізяславі.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Калуші.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Кам'янці-Бузької.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Кам'янці-Подільському.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Ківерцях.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Кіцмані.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Козової.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Коломиї.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Копичинцях.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Костополі.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Красному.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Кременчуці.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Кропивницькому.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Лебедині.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Летичеві.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Липовці.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Львові.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Миколаєві Львівської області.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Млинові.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Могильові-Подільському.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Монастирисьці.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Мостисьці.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Нововолинську.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Отинії.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Перемишлянах.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Підволочиську.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Почаєві.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Райському.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Рожищі.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Самборі.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Стебнику.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Таврійську.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Тальному.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Тлумачі.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Ходорові.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Чорткові.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Яготині.
 Вулиця Дорошенка — вулиця у Ямполі.

Провулок Гетьмана Дорошенка  
 1-й Провулок Гетьмана Дорошенка — провулок у Кам'янському.
 2-й Провулок Гетьмана Дорошенка — провулок у Кам'янському.
 3-й Провулок Гетьмана Дорошенка — провулок у Кам'янському.
 4-й Провулок Гетьмана Дорошенка — провулок у Кам'янському.
 5-й Провулок Гетьмана Дорошенка — провулок у Кам'янському.
 6-й Провулок Гетьмана Дорошенка — провулок у Кам'янському.
 Провулок Гетьмана Дорошенка — провулок у Чернівцях.

Провулок Петра Дорошенка 
Провулок Петра Дорошенка — провулок у Переяславі.
 Провулок Петра Дорошенка — провулок у Прилуках.

Провулок Дорошенка 
 Провулок Дорошенка — провулок у Бахмачі.
 Провулок Дорошенка — провулок у Березному.
 Провулок Дорошенка — провулок у Глухові.
 Провулок Дорошенка — провулок у Ківерцях.
 Провулок Дорошенка — провулок у Тальному.

В'їзд Петра Дорошенка  
 В'їзд Дорошенка — в'їзд у Ізюмі.

Див. також 
 Вулиця Михайла Дорошенка — вулиця у Білої Церкві.
 Вулиця Михайла Дорошенка — вулиця у Смілі.
 Вулиця Гетьмана Михайла Дорошенка — вулиця у Каневі.
 Провулок Гетьмана Михайла Дорошенка — провулок у Каневі.

Вулиці, названі на честь людей